Ndema peut désigner :
 Ndema, un village du Cameroun dans la commune de Ndikiniméki
 Ndema, un village du Cameroun dans la commune de Nitoukou.